Papa, maman, la Bonne et moi est un titre notamment porté par :
Papa, maman, la Bonne et moi, chanson de Robert Lamoureux sortie en 1950 ;
Papa, maman, la Bonne et moi, film de Jean-Paul Le Chanois sorti en 1954.